Catalina Enriqueta de Portugal (Vila Viçosa, 26 de noviembre de 1638 -  Lisboa, 31 de diciembre de 1705), fue Infanta de Portugal y reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda como esposa del rey Carlos II de Inglaterra, Escocia e Irlanda.

Juventud 

La infanta Catalina Enriqueta de Portugal nació en Vila Viçosa el 25 de noviembre de 1638. Cuarta de los hijos del duque Juan II de Braganza -luego rey Juan IV de Portugal- y de Luisa Francisca de Guzmán. Por parte de madre era una segunda bisnieta de San Francisco de Borja y Aragón; y, consiguientemente, descendiente directa del papa Alejandro VI (Rodrigo Borja o Borgia). Aunque recibió educación en un convento, esta fue estrechamente supervisada por su madre.

Después de la restauración de la Casa de Braganza, y el acceso de su padre al trono el 1 de diciembre de 1640, en diversas circunstancias le propusieron como novia, a pesar de tener sólo 8 años, para Juan José de Austria, Francisco de Beaufort, Luis XIV de Francia y Carlos II de Inglaterra. Se la consideró un conducto útil para establecer una alianza entre Portugal e Inglaterra, después del Tratado de los Pirineos en 1659 en el cual Portugal había sido desdeñada por Francia.

Al ser restaurado Carlos al trono inglés en 1660, la madre de Catalina volvió a abrir negociaciones con sus consejeros, y se firmó un tratado de matrimonio el 23 de junio de 1661.

Como parte del dote, la corona portuguesa cedió a Inglaterra la ciudad de Tánger, en Marruecos, y la isla de Bombay (en la bahía de João Bom), en India. A cambio, Portugal obtuvo el apoyo militar y naval de Inglaterra en su guerra contra España.

Como reina consorte 
Catalina se casó mediante poderes en Lisboa el 23 de abril de 1662 con el rey Carlos II de Inglaterra. Después de su llegada a Portsmouth el 14 de mayo de 1662, la pareja se casó en dos ceremonias - una católica realizada en secreto, seguida por un servicio público anglicano - el 21 de mayo de 1662, en la ciudad de Portsmouth.

Catalina no era una reina particularmente popular, por ser católica, y a causa de ello no poder ser coronada, ya que los católicos tenían prohibido participar en servicios anglicanos. Inicialmente Catalina afrontó dificultades debido al idioma, las infidelidades del rey y los conflictos políticos entre católicos y anglicanos. Con el tiempo, su decoro, tranquilidad, lealtad y afecto genuino para Carlos cambiaron la percepción del público respecto a ella.

A pesar de la reputación que tenía Carlos de mujeriego, Catalina nunca pudo darle un heredero vivo, pues aunque tuvo 3 embarazos -el último de los cuales fue en 1669-, todos terminaron en abortos. Su posición se tornaba difícil a medida que Carlos continuaba teniendo bastardos con sus amantes, sin embargo él insistió en que la trataran con respeto, y rehusó divorciarse de ella. Después de la muerte de Carlos en 1685, Catalina permaneció en Inglaterra durante el reinado de su cuñado católico Jacobo II, y volvió a Portugal al ser entronizados en forma conjunta Guillermo III y María II. 

Catalina es famosa por haber introducido la costumbre de tomar el té en Inglaterra. El historiador Eugenio Pereira Salas escribió: «La milenaria planta china aparece en Portugal, pero sólo años más tarde se extiende su uso. Catalina de Braganza fue la primera reina bebedora de té y en 1717, los ingleses la adoptaron como bebida nacional, abriéndose en Londres en 1717 los primeros “tea-shop”».

Últimos años 
Al final de la enfermedad Carlos en 1685, mostró la ansiedad de reconciliación con la fe católica, y exhibió un gran dolor por su muerte. Más adelante en el mismo año, sin éxito, intercedió ante Jacobo por la vida de James Scott , hijo ilegítimo de Carlos,  ya que fue el líder de la Rebelión de Monmouth a pesar de que en rebelión había contado con el apoyo de los protestantes contra una firme oposición a la Iglesia Católica.

Catalina permaneció en Inglaterra, viviendo en Somerset House, durante el reinado de Jacobo hasta su deposición en la Revolución Gloriosa por Guillermo III y María II . Inicialmente en buenos términos con Guillermo y María, su situación se había deteriorado con la práctica de su religión dando lugar a malentendidos y a un aislamiento cada vez mayor. Un proyecto de ley fue presentado al Parlamento para limitar el número del personal católico de Catalina, y ella fue advertida de no agitar en contra del gobierno. Finalmente regresó a Portugal en marzo de 1692.

Apoyó el Tratado de Methuen, en 1703 con Inglaterra y actuó como regente de su hermano, Pedro II, en 1701 y 1704-05.

Catalina murió en Lisboa, en el Palacio de Bemposta, el 31 de diciembre de 1705, a los 67 años de edad. Fue enterrada en el Monasterio de los Jerónimos, en Belém. Más tarde su cuerpo fue trasladado a la cripta real de la iglesia de São Vicente de Fora, al panteón de los Braganza, Portugal.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nacidos en Vila Viçosa
Fallecidos en Lisboa
Casa de Braganza
Nobles de Portugal del siglo XVII
Consortes reales de Escocia
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XVII
Regentes de Portugal con la casa de Braganza
Carlos II de Inglaterra
Reinas consortes de Inglaterra con los Estuardo